Holberg-kantate (Grieg), cantate van Edvard Grieg
Holberg-kantate (Olsen), cantate van Ole Olsen
Holberg-kantate (Svendsen), cantate van Johan Svendsen